Balla (Ierland)
 Giacomo Balla, Italiaans kunstschilder